Алекса́ндр Засла́вский:

 Заславский, Александр (; ок. 1577—1629) — польско-литовский князь, воевода брацлавский (1615) и киевский (1628).
 Заславский, Александр Владимирович (род. 1976) — российский рок-музыкант, автор и исполнитель песен.
 Заславский, Александр Михайлович (; 1876—1924) — американский скрипач и музыкальный педагог русско-украинского происхождения.
 Заславский, Александр Януш (1650—1682) — польский и западнорусский магнат, последний князь Заславский и 3-й ординат Острожский.